Ryan Hamilton (né le  à Oshawa dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Le , Hamilton signe comme agent libre avec le Wild du Minnesota. Le , il est échangé aux Maple Leafs de Toronto en échange de Robbie Earl.

Durant la saison 2011-2012, il a fait ses débuts dans la LNH avec les Maple Leafs le  dans une victoire de 4-3 contre les Devils du New Jersey, enregistrant une mention d'aide.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2001-2002 || Bulldogs de Burnaby || LHCB || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 10 || 0 || 1 || 1 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003|| Colts de Barrie|| LHO|| 24|| 3|| 2|| 5|| 10|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Colts de Barrie|| LHO|| 46|| 17|| 10|| 27|| 21|| 7|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2004-2005|| Colts de Barrie|| LHO|| 37|| 13|| 11|| 24|| 6|| 6|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| Colts de Barrie|| LHO|| 63|| 46|| 26|| 72|| 58|| 14|| 8|| 9|| 17|| 11
|-
| 2005-2006|| Aeros de Houston|| LAH|| -|| -|| -|| -|| -|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| Aeros de Houston || LAH|| 62|| 7|| 9|| 16|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Aeros de Houston || LAH|| 72|| 20|| 19|| 39|| 38|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2008-2009|| Aeros de Houston || LAH|| 29|| 8|| 4|| 12|| 24||- ||- ||- || -||- 
|-
| 2008-2009 || Marlies de Toronto|| LAH|| 36|| 7|| 6|| 13|| 33|| 6|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2009-2010|| Marlies de Toronto|| LAH|| 47|| 16|| 9|| 25|| 37||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011|| Marlies de Toronto|| LAH|| 45|| 16|| 13|| 29|| 21||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012|| Marlies de Toronto|| LAH|| 74|| 25|| 26|| 51|| 36|| 17|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2011-2012|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Marlies de Toronto|| LAH|| 56|| 30|| 18|| 48|| 31|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Maple Leafs de Toronto || LNH || 10|| 0|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Barons d'Oklahoma City|| LAH||30 ||7 ||9 ||16 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014|| Oilers d'Edmonton || LNH||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 43 || 18 || 19 || 37 || 15 || 10 || 5 || 0 || 5 || 2
|-
|2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 16|| 1|| 1|| 2||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 60 || 20 || 13 || 33 || 41 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 49 || 17 || 19 || 36 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH ||41 ||6 ||15 ||21 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-

| 30|| 1|| 4|| 5|| 8|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0

Notes et références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Oshawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Colts de Barrie
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché